Гагаев — фамилия. Известные носители:
 Гагаев, Борис Михайлович (1897—1975) — советский математик.
 Гагаев, Ибрагим Элимхазиевич (1982) — российский борец и тренер по вольной борьбе и грэпплингу, Заслуженный тренер России.